Юрий Михайлович Громыко (; род. 7 января 1984, Минск) — белорусский гандболист, линейный. Мастер спорта Республики Беларусь международного класса (2009).

Спортивная карьера

Клубная 
Начинал спортивную карьеру в минских клубах «Политехник» и «Аркатрон». С 2005 года — игрок Брестского гандбольного клуба имени Мешкова. В декабре 2007 года подписал двухлетний контракт со словенским «Горенье», с которым в сезоне 2008/09 выиграл первенство страны и дошёл до финала Кубка ЕГФ. Летом 2009 года вернулся в БГК в статусе свободного агента. C середины 2013 года является игроком польских клубов: сначала выступал за глогувский «Хробры», а в следующем сезоне перебрался в «Гурник» из Забже. В 2019 году переехал в чешский «Баник».

В сборной 
В 2003 году дебютировал в национальной сборной Беларуси. Выступал в финальной стадии чемпионата Европы 2008 года. Всего за сборную провёл 98 матчей и забил 277 голов.

Достижения 
 3-кратный чемпион Беларуси: 2002/03, 2005/06, 2006/07.
 3-кратный обладатель Кубка Беларуси: 2002/03, 2006/07, 2010/11.
 Чемпион Словении 2008/09, финалист Кубка ЕГФ 2008/09.
 Бронзовый призёр Кубка Польши 2015/16.
 Серебряный (2008) и бронзовый (2006) призёр чемпионатов мира среди студентов.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Гурника»
 Профиль на сайте ЕГФ
 Юрий Громыко. Парень с силезских “копален” 

Гандболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по гандболу
Чемпионы Белоруссии по гандболу
Чемпионы Словении по гандболу
Игроки ГК «Аркатрон»
Игроки ГК «Мешков Брест»
Игроки ГК «Горенье»
Игроки ГК «Баник» Карвина
Игроки ГК «Гурник»